Sant’Ana I ima više značenja:
 Sant’Ana I (Nuoro)
 Sant’Ana I (Salerno)